El término escalar puede referirse a:

En matemática y física 
 Escalar, en matemática, son los números reales o complejos que sirven para describir un fenómeno físico con magnitud, pero sin la característica vectorial de dirección. Formalmente es un tensor de rango cero.
 Campo escalar, distribución espacial de una magnitud escalar, asociando un valor a cada punto del espacio. En matemática el valor es un número es una magnitud física.
 Producto escalar, operación definida sobre dos vectores de un espacio euclídeo, y cuyo resultado es un número o escalar.
 Triple producto escalar, también conocido como producto mixto, operación entre tres vectores que combina el producto escalar con el producto vectorial para obtener un resultado un escalar.
 Escalar una figura, aplicación geométrica que modifica linealmente las distancias entre los puntos de una figura.
 Potencial escalar magnético, herramienta de utilidad para describir un campo magnético.
 Escalar de curvatura de Ricci, en matemática, la curvatura escalar de una superficie es el doble de la familiar curvatura gaussiana; y para las variedades riemannianas de dimensión más alta (n > 2), es el doble de la suma de todas las curvaturas seccionales a lo largo de todos los 2-planos atravesados por un cierto marco ortonormal.

En informática 
 Procesador escalar, tipo más simple de procesador. Cada instrucción de un procesador escalar opera sobre un dato cada vez. En contraposición, en un procesador vectorial una sola instrucción opera simultáneamente sobre un conjunto de varios datos.
 Escalar, un tipo de dato.

Otros casos 
 Acción del deporte escalada.
 Ibón de Escalar, ibón situado en la estación invernal de Astún, provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón, España.
 Pterophyllum scalare o pez ángel, un pez de agua dulce.